Aceasta este lista celor 730 de comune din departamentul  Moselle , din Franța.

(CAF) Communauté d'agglomération de Forbach, creată în 2003.
(CAM) Communauté d'agglomération de Metz Métropole, creată în 2002.
(CAS) Communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, creată în 2002, also partly in the Bas-Rhin département.
(CAT) Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, créée en 2004.
(CAH) Communauté d'agglomération du Val de Fensch, creată în 2000.

Moselle